Сан Антонио де Трохес има више значења:

 Сан Антонио де Трохес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Антонио де Трохес (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику